Фонтан Стебла () — фонтан в английском городе Ливерпуле, находящийся на улице  к западу от Колонны Веллингтона.

Эта достопримечательность Ливерпуля занесена в , раздел Grade II.

История и описание 
Фонтан был пожертвован мэром города, чтобы заполнить свободный участок к западу от колонны Веллингтона. К концу XIX века это был единственный незастроенный участок земли между  и зданиями на улице William Brown Street. В 1877 году подполковник  пожертвовал 1000 фунтов стерлингов (эквивалентно  стерлингов по состоянию на 2019 год) комитету по благоустройству  на возведения фонтана. Стебл был мэром Ливерпуля с 1845 по 1847 год.

Фонтан был спроектирован французскими скульпторами Матюрена Моро и  и открыт в 1879 году. Отлитое из бронзы произведение первоначально было разработано для Всемирной выставки в Париже 1867 года. Другие копии этого фонтана (более 15) с незначительными вариациями можно найти по всему миру, в их числе фонтан Брюера в Бостоне (был установлен там на десять лет раньше), а также в Квебеке, Буэнос-Айресе, Салвадоре и других местах.. На церемонии открытия фонтана в 1879 году мэр включил фонтан серебряным ключом, подаренным Стеблом, но давление воды было низким, и желаемого эффекта фонтан не произвёл. Вода в него перекачивалась паровым насосом в подвале St George’s Hall, и шум от него мешал работе учреждений, в нём находящихся. Позже паровой насос был заменен бесшумным электрическим насосом. После более чем столетней истории своего существования, фонтан был восстановлен в 1992 году, когда в Ливерпуль прибыла Регата больших парусников.

Фонтан построен из чугуна с некоторыми элементами бронзы. У основания фонтана находится круглый бассейн из камня диаметром 30 футов  Пирамидальной формы конструкция фонтана находится посредине; он имеет две чаши — нижняя большая восьмиугольная, верхняя круглая — поменьше. В центре верхней чаши находится фигура женщины, держащей в руках кувшин откуда, из которого бьёт вода, падая в одну чашу, а потом в другую, наполняя бассейн.

Основание нижней чаши диаметром 3,8 метров украшено фигурами Нептуна, Амфитриты (жены Нептуна), а также Ациса и Галатеи (пары влюблённых из греческой мифологии). Из центра этой чаши поднимается ещё одна чаша диаметром  Венчающая её женщина представлена в виде русалки с рогом изобилия в руках. Общая высота фонтана составляет

Примечания

Ссылки 
 Steble Fountain, Liverpool
 Steble Fountain

Фонтаны Великобритании
Здания и сооружения Ливерпуля